La saison 1980-1981 est la  saison du championnat de Suisse de hockey sur glace.

Ligue nationale A

Première phase

Poule finale 

Bienne remporte le deuxième titre de son histoire.

Poule de promotion/relégation LNA/LNB

Ligue nationale B

Première phase

Groupe Ouest

Groupe Est

Poule de maintien

ligue

Notes et références

Notes

Références 

1980-1981
Suisse
Suisse
Hockey sur glace
Hockey sur glace